Lílian Garcia (1959-60) é uma pesquisadora de texto de telenovelas brasileira.

Trabalhos 

Roteiristas do Brasil